Aktinomyceten, auch Aktinomyzeten (griechisch ακτινομύκητες aktinomýkētes, „Strahlenpilze“, von ἀκτίς aktís „Strahl“ und μύκης mýkēs „Pilz“) steht für:

 Actinomyces, eine biologische Gattung, die eine große Anzahl von Bakterien-Arten umfasst
 Actinomycetaceae, eine biologische Familie, die neben der Gattung Actinomyces weitere Gattungen umfasst
 seltener Actinomycetales, eine biologische Ordnung, die neben der Familie Actinomycetaceae weitere Familien umfasst